Râul Zăvoaie se poate referi la:

 Zăvoaie - afluent al râului Mara
 Zăvoaie - afluent al râului Sibiel